Mastiff bezeichnet
 Molosser (Hund), historischer Hundetyp und Stammform molossoider Hunderassen – dort zu Mastiff-Rassen
 Mastiff (Hunderasse), im Speziellen
 MZ Mastiff, ein Motorradmodell von MZ
 HMS Mastiff, Name von Schiffen der Royal Navy
 in fehlerhaften Übersetzungen die Hunderasse Mâtin
 IAI Mastiff, ein israelisches unbemanntes Luftfahrzeug
 Mastiff (Militärfahrzeug), geschütztes britisches Militärfahrzeug

Mastiff ist der Ringname von:
 Dave Mastiff (* 1984), englischer Wrestler